Förkortning kan syfta på:

Förkortning – ett sätt att skriva ord eller hela uttryck med färre tecken
Förkortning (måleri) – ett begrepp inom bildkonsten
Heraldisk förkortning – ett begrepp inom heraldiken

Se även 
 Lista över förkortningar
 Lista över förkortningar för måttenheter